Aquesta és una llista de les ciutats i pobles de Montenegro. D'acord amb els criteris estadístics del Monstat (Oficina Estadística de Montenegro), els següents assentaments es classifiquen com a (és a dir, les ciutats i pobles) "urbans", en contraposició als "rurals" (llogarets). Aquests criteris no estan limitats a la mida de l'assentament, sinó que també inclouen el percentatge de residents que treballen en l'agricultura, la densitat de població, etc. Per tant, no totes les ciutats en sentit estadístic són més grans que els llogarets.

Per obtenir una llista dels municipis, vegeu municipis de Montenegro.

Enllaços externs 
 Oficina d'Estadístiques de Montenegro 

Geografia de Montenegro